Суперкубок Португалії з футболу 2000 () — 22-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Спортінг» та володар кубка Португалії «Порту».
За сумою проведених першого та повторного матчів (13 серпня 2000 року та 31 січня 2001 року) рахунок залишився нічийним. Відповідно до регламенту змагання 16 травня 2001 року було проведене перегравання, перемогу з рахунком 1:0 здобув «Спортінг».

Перший матч

Повторний матч

Перегравання

Посилання 
 Суперкубок Португалії на transfermarkt

2000
Португалія
Португалія
2000 у португальському спорті
2001 у португальському спорті